Florvil Hyppolite  – politico haitiano
 Hector Hyppolite  – pittore haitiano
 Jean Hyppolite  – filosofo francese

Pagine correlate 
Hippolyte
Ippolita (disambigua)
Ippolito
Saint-Hippolyte